Екатерина де Фуа (ок. 1455 — ум. после 1494) — французская аристократка.

Екатерина была дочерью Гастона IV де Фуа и Элеоноры Арагонской.

Она вышла замуж за своего троюродного брата Гастона II де Фуа-Кандаль. У них было четверо детей:
 Гастон III де Фуа-Кандаль (ум. 1539), граф Кандаль.
 Жан де Фуа (ум. 1528), архиепископ Бордо.
 Пьер де Фуа, умер без потомства.
 Анна де Фуа, жена короля Владислава II Чехии и Венгрии.

Родословная

Примечания

Литература 
 Revue de l'Agenais, Volume 4, Société des sciences, lettres et arts d'Agen, Société académique d'Agen, P. Noubel, Impremeur-Editeur, 1877.
 Légé, Joseph, Les Castelnau-Tursan: par l'Abbē Légé, Vol. 1, Aire-Sur-L'Adour, 1887.

Дом де Фуа
Инфанты Наварры (женщины)
Женщины XV века